La Proximus League 2022-2023 è la 107ª edizione della Division 1B, già nota come Tweede klasse, è il secondo livello professionistico del campionato di calcio belga, sponsorizzato dalla Proximus. La stagione regolare è iniziata in agosto 2022 e termina in aprile 2023.
Le prime sei parteciperanno al torneo di playoff per la promozione in Pro League, mentre le ultime sei parteciperanno al play-out per  evitare la retrocessione in Division 1 amateur.

Partecipanti stagione 2022-2023

Allenatori e sponsor

Classifica 

Legenda:
      Ammesse alla Poule scudetto
      Ammesse alla Poule retrocessione

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
Punti generali
Differenza reti generale
Reti realizzate in generale
Partite vinte in generale
Partite vinte in trasferta
Punti negli scontri diretti
Differenza reti negli scontri diretti
Differenza reti generale
Sorteggio

Calcio nel 2022
Calcio nel 2023
Campionato belga di calcio